Miejscowości w USA:
 Pixley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
Gminy w USA:
 Pixley (ang. Pixley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
W Wielkiej Brytanii:
 Pixley – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)